Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Nelson Aerts e André Sá 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Costa /  Erick Gomes (finale)
 Nelson Aerts /  André Sá (finale)

 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (Campioni)
 Jose Frontera /  Damian Furmanski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1997